Osoby o tym nazwisku:
 Jan Dyrek – polski konstruktor szybowców
 Krzysztof Dyrek – katolicki duchowny